Hi ha més de 50.000 estrelles variables conegudes, de manera que una llista completa d'estrelles variables és impossible. La següent llista recull aquelles variables més conegudes, més brillants, més significatives o més interessants per qualsevol altre motiu.

Referències 
 David H. Levy, Observing variable stars : a guide for the beginner
 General Catalogue of Variable Stars

Variables